Ралли Сафари 2021 года (официально Safari Rally Kenya 2021, Ралли Кении) — шестой этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 24 по 27 июня в Кении. Это 69-ое Ралли Сафари в истории, и 31-ое в рамках чемпионата мира (последний раз этап входил в расписание мирового первенства в 2002 году).  

Победу одержал Себастьен Ожье, это его четвёртая победа в сезоне и вторая подряд. Француз Адриен Фурмо выиграл свой первый спецучасток в рамках WRC, а японец Такамото Кацута завоевал первый подиум и впервые побывал лидером ралли (на протяжении одного СУ). В гонке принял участие 91-летний поляк Собеслав Засада, в прошлом 3-кратный чемпион Европы по ралли. До финиша он не добрался, сошёл вначале на шестом спецучастке, вернулся в гонку по superally, но затем окончательно сошёл на последнем СУ. При этом он смог установить новый рекорд, став самым возрастным участником этапов мирового первенства в истории. 

В категории WRC-2 принял участие всего один пилот - Мартин Прокоп, которому для победы надо было просто добраться до финиша с любым временем, но он сошёл на 6 спецучастке. Девятое место (и третье в категории WRC-3) занял пятикратный победитель Ралли Сафари Карл Тундо, одержавший все победы в рамках африканского чемпионата по ралли.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 10, 56 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте чемпионата мира
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году